Бенгтссон () — шведская фамилия.
Занимает 15 место по распространённости в списке шведских фамилий.

Известные носители 
 Бенгтссон, Бьёрн (род. 1973) — шведский актёр.
 Бенгтссон, Гундер (1946—2019) — шведский футбольный тренер.
 Бенгтссон, Лео (род. 1998) — шведский футболист.
 Бенгтссон, Мария (род. 1975) — шведская оперная певица (сопрано).
 Бенгтссон, Пер (1922—2007) — шведский футболист, чемпион Олимпийских игр.
 Бенгтссон, Пер-Инге (род. 1961) — шведский гребец-байдарочник.
 Бенгтссон, Пьер (род. 1988) — шведский футболист.
 Бенгтссон, Расмус (род. 1986) — шведский футболист.
 Бенгтссон, Робин (род. 1990) — шведский певец, участник реалити-шоу «Idol 2008».
 Бенгтссон, Симон (род. 2004) — шведский футболист.
 Бенгтссон, Франц Гуннар (1894—1954) — шведский писатель, эссеист, поэт.
 Бенгтссон, Эдди (род. 1979) — шведский борец греко-римского стиля, боец ММА.
 Бенгтссон, Юхан (род. 2004) — шведский футболист.

См. также 
 Бенгтсон